30. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 2001 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 23–25 lutego w holenderskim Groningen.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
2001 w sportach zimowych
2001 w Holandii
Sport w Groningen
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii